

Cinema 
 Corte marziale (The Court-Martial of Billy Mitchell) – film del 1955 diretto da Otto Preminger
 Corte marziale – film del 1973 diretto da Roberto Mauri

Diritto 
 Corte marziale – tribunale penale militare

Letteratura 
 Corte marziale – romanzo di Sven Hassel
 Corte marziale (Hart's War) – romanzo di John Katzenbach del 1999

Televisione 
 Corte marziale (Court Martial) – episodio della prima stagione di Star Trek
 Corte marziale (The Court Martial) – episodio in due parti della prima stagione di Matlock